Hydrobiidae, vulgarmente designados caracois-de-lama, é uma grande família taxonómica de caracois de água doce e salobra que possuem um opérculo, moluscos gastrópodes aquáticos no clado Littorinimorpha.

Subfamílias
 Hydrobiinae Stimpson, 1865
 Belgrandiinae de Stefani, 1877
 Clenchiellinae D.W. Taylor, 1966
 Cochliopinae Tryon, 1866
 Islamiinae Radoman, 1973
 Nymphophilinae D.W. Taylor, 1966
 Pseudamnicolinae Radoman, 1977
 Pyrgulinae Brusina, 1882 (1869)
 Tateinae Thiele, 1925